McVey ist der Familienname folgender Personen:
 Bob McVey (* 1936), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Cal McVey (1849–1926), US-amerikanischer Baseballspieler
 Esther McVey (* 1967), britische Politikerin
 George McVey (1865–1896), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kathleen McVey, US-amerikanische römisch-katholische Theologin
 Kyle McVey (* 1986), nordirischer Fußballspieler
 Mabel McVey (* 1996), britisch-schwedische R&B-Sängerin und Songwriterin
 Patrick McVey (1910–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve McVey (* 1954), US-amerikanischer christlicher Autor
 Sam McVey (1884–1921), US-amerikanischer Boxer
 Tyler McVey (1912–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Walter Lewis McVey (1922–2014), US-amerikanischer Politiker
 Ward McVey (1900–1967), kanadischer Sportler (Eishockey, Baseball, American Football)
 William E. McVey (1885–1958), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McVay
 McVeigh
 MacVeagh